Австрийская Бундеслига 2012/13 () — 101-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

См. также 
Первая Лига Австрии по футболу 2012-2013

Ссылки 
 
  League321.com

Австрия
Футбол в Австрии в сезоне 2012/2013
2012/2013